London Borough of Newham – dzielnica Londynu
 Newham (Belsay) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Newham (Ellingham) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Newham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire